Савійон Лібрехт (; *, Німеччина) — ізраїльська письменниця.

Лібрехт випустила два романи і сім збірок оповідань. 
Вона написала три сценарії до телефільмів « Синонім » (1989 рік) , « Багнети і орхідеї » (1991) , « Асистент Бога» (1992).

Театральні премії Ізраїлю 
2004 « Драматург року» за п'єсу «Я китайскою з тобою говорю» 
2006 « Драматург року» за п'єсу « Яблука з пустелі »

Джерело 

 «Всесвіт» № 12 за 1995 рік (Спеціальний ізраїльський випуск), стор. 62-75

Ізраїльські письменниці
Персоналії за алфавітом
Народились 1948